Steve Dubinsky (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de centre.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1989-1990 ||Université Clarkson ||ECAC ||35 ||7 ||10 ||17 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1990-1991 ||Université Clarkson ||ECAC ||39 ||13 ||23 ||36 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1991-1992 ||Université Clarkson ||ECAC ||33 ||21 ||34 ||55 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1992-1993 ||Université Clarkson ||ECAC ||35 ||18 ||26 ||44 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1993-1994 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||27 ||2 ||6 ||8 ||16 ||6 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
| 1993-1994 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||54 ||15 ||25 ||40 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||62 ||16 ||11 ||27 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1994-1995 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||16 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||16 ||8 ||8 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1995-1996 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||43 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997 || Ice d'Indianapolis ||LIH ||77 ||32 ||40 ||72 ||53 ||1 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
| 1996-1997 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 1997-1998 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||82 ||5 ||13 ||18 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Flames de Calgary ||LNH ||61 ||4 ||10 ||14 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 || Flames de Calgary ||LNH ||23 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Admirals de Norfolk ||LAH ||14 ||6 ||5 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||60 ||6 ||4 ||10 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Blackhawks de Chicago ||LNH ||3 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Admirals de Norfolk ||LAH ||16 ||7 ||3 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Predators de Nashville ||LNH ||26 ||5 ||2 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 || Admirals de Milwaukee ||LAH ||36 ||13 ||13 ||26 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 ||IceCats de Worcester ||LAH ||6 ||1 ||5 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2002-2003 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||28 ||0 ||6 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 375 || 25 || 45 || 70 || 164 || 10 || 1 || 0 || 1 || 14

Références 

Naissance en juillet 1970
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Golden Knights de Clarkson
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester